George Stephenson (1781-1848), ingénieur ferroviaire
 George Stephenson (1901-1970), international irlandais de rugby à XV
  (1900-1971), joueur anglais de football